L'édition 2018 du tournoi de tennis de Tokyo se déroule du 17 au , sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie Premier. Karolína Plíšková remporte le tournoi en simple, Miyu Kato et Makoto Ninomiya celui en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de la Roumaine Mihaela Buzărnescu, de l'Allemande Angelique Kerber, de l'Américaine Madison Keys, de la Belge Elise Mertens, de la Lettone Anastasija Sevastova et de l'Espagnole Carla Suárez Navarro. Elles sont remplacées respectivement par Aliaksandra Sasnovich, Belinda Bencic, Anett Kontaveit, Anastasia Pavlyuchenkova, Camila Giorgi et Donna Vekic.

Lauréates 
La Tchèque Karolína Plíšková s'impose en finale face à la Japonaise Naomi Osaka en deux sets (6-4, 6-4). Elle obtient ainsi son  en simple.

Les Japonaises Miyu Kato et Makoto Ninomiya remportent leur premier titre en collaboration en battant en finale la paire Sestini Hlaváčková - Strýcová en deux sets (6-4, 6-4). Il s'agit de leur  et  titres respectifs en double.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Tokyo
 Saison 2018 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 

WTA 2018
Tokyo
Sport au Japon en 2018
Tennis en septembre 2018